Psychopsis kan syfta på:
 Psychopsis (orkidéer) – ett släkte av orkidéer
 Psychopsis (insekter) – ett släkte av nätvingar